Osoby o tym nazwisku:
 Adam Niemczewski – polski prawnik i urzędnik państwowy
 Marian Niemczewski – polski malarz i pedagog
 Zachariasz Niemczewski – polski matematyk